Stefania Belmondo (ur. 13 stycznia 1969 w Vinadio) – włoska biegaczka narciarska, dziesięciokrotna medalistka olimpijska, trzynastokrotna medalistka mistrzostw świata oraz zdobywczyni Pucharu Świata.

Kariera 
Urodziła się w miejscowości Vinadio. Ma starszą siostrę Manuelę i młodszego brata Enrico. Biegi narciarskie zaczęła uprawiać w wieku trzech lat. Z powodu niewielkiej postury nazywano ją "Małym Tornado". Belmondo była znana z surowego reżimu treningowego. Rocznie pokonywała na nartach około 10 000 km. W 1987 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Asiago, gdzie była czwarta w sztafecie, dwunasta w biegu na 5 km techniką klasyczną i czternasta w biegu na 15 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Saalfelden zdobyła srebrny medal w biegu na 5 km klasykiem, a w sztafecie zajęła trzecie miejsce. Ponadto podczas mistrzostw świata juniorów w Vang triumfowała w biegach na 5 km techniką klasyczną i 15 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata w biegach narciarskich zadebiutowała w sezonie 1988/1989. Nie stawała na podium jednak trzy razy zdobyła punkty i zakończyła ten sezon na niezłym jak na debiutantkę 13 miejscu. Pierwszy raz stanęła na podium zawodów PŚ w sezonie 1989/1990 wygrywając zawody w amerykańskim Soldier Hollow w biegu na 15 km techniką dowolną. W każdym kolejnym sezonie startów, aż do 2002 r. przynajmniej raz zajmowała miejsce na podium. Łącznie odniosła 23 zwycięstwa, a 66 razy stawała na podium. Najlepsze wyniki osiągała w sezonie 1998/1999, kiedy to triumfowała w klasyfikacji generalnej (ex aequo z Norweżką Bente Martinsen), a w klasyfikacji biegów długodystansowych była druga. W sezonie 1996/1997 była druga w klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacji biegów długodystansowych, a w klasyfikacji sprinterskiej wywalczyła małą kryształową kulę. W sezonie 1997/1998 była trzecia w klasyfikacji generalnej, długodystansowej i sprinterskiej. Ponadto w sezonach 1990/1991 i 1991/1992 była druga, a w sezonach 1992/1993 i 2001/2002 była trzecia. W sezonie 1999/2000 była druga w klasyfikacji biegów średniodystansowych.

Igrzyska olimpijskie w Calgary w 1988 r. były jej olimpijskim debiutem. Jej najlepszym indywidualnym wynikiem na tych igrzyskach było 19. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Pierwsze sukcesy osiągnęła na igrzyskach w Albertville. Zdobyła tam indywidualnie złoty medal w biegu na 30 km stylem dowolnym i srebrny w biegu pościgowym 5+10 km ulegając jedynie Rosjance Lubow Jegorowej. Ponadto na tych samych igrzyskach wraz z Bice Vanzettą, Manuelą Di Centą oraz Gabriellą Paruzzi wywalczyła brązowy medal w sztafecie 4 × 5 km. Dwa lata później, na igrzyskach w Lillehammer wywalczyła brązowe medale w sztafecie i biegu pościgowym 5+10 km. Kolejne medale zdobywała na igrzyskach olimpijskich w Nagano. Była druga w biegu na 30 km techniką dowolną, ulegając jedynie Rosjance Julii Czepałowej, a wspólnie z Karin Moroder, Gabriellą Paruzzi i Manuelą di Centą zdobyła brązowy medal w sztafecie. Igrzyska olimpijskie w Salt Lake City w 2002 r. były jej ostatnimi. Zdobyła złoty medal w biegu na 15 km techniką dowolną, srebrny w biegu na 30 km stylem klasycznym oraz brązowy w biegu na 10 km również rozgrywanego stylem klasycznym.

W 1989 r. zadebiutowała na mistrzostwach świata biorąc udział w mistrzostwach w Lahti. Jej najlepszym wynikiem indywidualnym było tam 10. miejsce w biegu na 10 km technika dowolną. Dwa lata później, podczas mistrzostwach świata w Val di Fiemme zdobyła swoje pierwsze medale zajmując trzecie miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną oraz drugie w sztafecie wraz z Vanzettą, di Centą i Paruzzi. Na mistrzostwach świata w Falun w 1993 r. zdobyła złote medale w biegu pościgowym 5+10 km oraz w biegu na 30 km techniką dowolną, a w sztafecie wraz z koleżankami była druga. W 1993 r. po mistrzostwach świata z powodu kontuzji musiała poddać się operacji prawego palucha co wykluczyło ją ze startów na 4 miesiące. Mistrzostwa świata w Thunder Bay były jedynymi, oprócz mistrzostw z 1989 r., podczas których Belmondo nie wywalczyła żadnego medalu. Jej najlepszym wynikiem było 5. miejsce w biegu pościgowym 5+10 km. Dwa lata później, na mistrzostwach świata w Trondheim powetowała sobie niepowodzenia z Kanady zdobywając aż cztery medale, wszystkie indywidualnie. Zajęła ex aequo z Rosjanką Jeleną Välbe pierwsze miejsce w biegu pościgowym 5+10 km. Ponadto była druga na dystansie 15 km techniką dowolną oraz 5 i 30 km techniką klasyczną. Podczas mistrzostw świata w Ramsau Belmondo obroniła tytuł w biegu pościgowym zdobyty w Trondheim oraz wygrała w biegu techniką klasyczną na 15 km. Ponadto razem z Valbusą, Paruzzi i Antonellą Confortolą zdobyła srebrny medal w sztafecie. Mistrzostwa świata w Lahti rozgrywane w 2001 r. były jej ostatnimi. Zdobyła tam brązowy medal w sztafecie wraz z Paruzzi, Valbusą i Cristiną Paluselli. Indywidualnie otarła się o podium zajmując czwarte miejsca w biegu łączonym na 10 km oraz w biegu na 10 km techniką klasyczną, ale kolejnego medalu nie zdobyła.

Na igrzyskach olimpijskich w Lillehammer w 1994 zdobyła dwa brązowe medale, zaś w Nagano w 1998 jeden brązowy i jeden srebrny. Karierę zawodniczą zakończyła w 2002 roku, kiedy to zdobyła dwa medale, złoty i srebrny na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City i zajęła 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk w Turynie dokonała zapalenia znicza olimpijskiego.

Emerytura 
W 1997 r. otrzymała medal Holmenkollen wraz z dwoma norweskimi biegaczami: Bjarte Engenem Vikiem i Bjørnem Dæhlie.

Po zakończeniu sezonu 2001/2002 postanowiła zakończyć karierę. W tym samym roku została odznaczona Orderem Zasługi Republiki Włoskiej.

Podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Turynie w 2006 r. Belmondo zapaliła znicz olimpijski. Do dziś pozostaje jedną z najbardziej utytułowanych biegaczek narciarskich w historii. Mieszka w Pietraporzio, ma męża Davide Casagrande i dwóch synów: Mathiasa (ur. 2003 r.) i Lorenzo (ur. 2005 r.). Oprócz włoskiego posługuje się także językiem francuskim i trochę angielskim.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata 
 sezon 1988/1989: 13.
 sezon 1989/1990: 8.
 sezon 1990/1991: 2.
 sezon 1991/1992: 2.
 sezon 1992/1993: 3.
 sezon 1993/1994: 4.
 sezon 1994/1995: 7.
 sezon 1995/1996: 6.
 sezon 1996/1997: 2.
 sezon 1997/1998: 3.
 sezon 1998/1999: 1. (wspólnie z Bente Skari)
 sezon 1999/2000: 6.
 sezon 2000/2001: 4.
 sezon 2001/2002: 3.

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna Strona 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1991
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1997
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001
Odznaczeni Orderem Zasługi Republiki Włoskiej
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988
Urodzeni w 1969
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy medaliści olimpijscy
Zdobywcy medalu Holmenkollen